Dobó bezeichnet:

 György Dobó (1908–1985), genannt als: Georges Devereux, Ethnologe
 István Dobó (1502–1572), Freiherr von Ruszka
 Kata Dobó (* 1974), ungarische Schauspielerin

Siehe auch:
 Dobo